Słupno (gemeente)
 Słupno (powiat Płocki)
 Słupno (powiat Wołomiński)